Freelance steht für:
 Freelance (Prozessleitsystem), Prozessleitsystem von ABB
 Freelance (1971), britisch-kanadischer Spielfilm von Francis Megahy (1971)
 FreeLance (2007), US-amerikanischer Spielfilm von Drew Sawyer (2007)
 Freelance (2012), US-amerikanischer Spielfilm von Carlo J. Barbieri III (2012)
 NAC Freelance, Flugzeugtyp der Norman Aircraft Company

Siehe auch:
 Freelancer (Begriffsklärung)
 Freelancers, US-amerikanischer Spielfilm von Jessy Terrero (2012)